Balabanov ali Balabanova imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (bolgarsko/rusko Балаба́нов).

Balabanov 
 Aleksandar Mihailov Balabanov (1877—1955), bolgarski pisatelj, prevajalec in pedagog.
 Aleksej Oktjabrinovič Balabanov (1959—2013), ruski scenarist, filmski režiser in filmski igralec.
 Angelica Balabanov (1878—1965), ukrajinsko-italijanska komunistka.
 Bončo Balabanov (1859— 1913), bolgarski general.
 Dimitr Balabanov (*1969), bolgarski nogometaš.
 Ivajlo Balabanov (*1945), bolgarski pesnik.
 Marko Balabanov (1837—1921), bolgarski politik in publicist.
 Nikola Balabanov (1893 - 1944), bolgarski literarni zgodovinar in gledališki kritik.
 Nikola Balabanov (?—1969), bolgarski igralec.
 Konstantin Aleksejevič Balabanov (*1982), ukrajinski nogometaš.

Balabanova

Glej tudi 
 Balaban
 Balabanoff
 Balabanovo